Remané ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Remané (1864–1932), deutscher Elektrotechniker
 Lieselotte Remané (1914–2002), deutsche Journalistin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Remane